Stanisław Skalski (ur. 1870, zm. 1937) – polski lekarz, działacz społeczny
Stanisław Skalski (ur. 1895, zm. 1988) – polski pedagog, założyciel i prorektor PWSP w Krakowie
 Stanisław Skalski (ur. 1915, zm. 2004) – polski lotnik, generał

Zobacz też 
 Skalski – strona ujednoznaczniająca